Jean Forest peut désigner :

 Jean-Baptiste Forest (1635-1712), peintre paysagiste et marchand d'art français
 Jean Forest, linguiste québécois ;
 Jean Forest (°1912 - +1980), enfant acteur français ;
 Jean Forest († 1538), Jean Forest, bienheureux, prêtre franciscain martyr en Angleterre ; catholique fêté le 22 mai.

Références